Prin termenul vest se poate înțelege:

 Vest  - unul dintre cele patru puncte cardinale; 
 Vestul în sensul de lumea occidentală sau blocul occidental, prin contrast cu blocul răsăritean;
 Vestul Statelor Unite, sau mai specific Vechiul Vest American, perioadă din istoria SUA cunoscută "Vechiul Vest" ori "Vestul Sălbatic".
 Africa de Vest;  
 Europa de Vest; 
 Sahara de Vest. 
 Indiile de Vest – un grup de insule la limita din Marea Caraibelor, 
 Virginia de Vest – un stat din  SUA.

Vezi și

 West (dezambiguizare)
 
 Vest-Agder, provincie din Norvegia

Legături externe